Snøvsen har flere betydninger:
 Snøvsen – en fiktiv person i fem børnebøger af Benny Andersen
 Snøvsen (film) – første film fra 1992 i serien om Snøvsen
 Snøvsen ta'r springet – anden film fra 1994 i serien om Snøvsen
 Snøvs − den øverste del af en sæk